Roemer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Johann Jakob Roemer
 Max Joseph Roemer